Csehország
 Martinov, Ostrava településrésze
 Martinov, Vlkovice településrésze a Chebi járásban
 Martinov, Záryby településrésze a Kelet-prágai járásban
 Martinov, egykori település a Hradištěi katonai körzetben része a Karlovy Vary-i járásban